OAX steht für:

 Flughafen Oaxaca-Xoxocotlán, IATA-Code des mexikanischen Flughafens
 OAX und Sonic OAX, Orgelbaureihe der Firma WERSI
 Oax., Postalische Abkürzung des mexikanischen Bundesstaates Oaxaca
 Pro-OAX, eine Initiative im Bundesstaat Oaxaca von Francisco Toledo (Maler)

Abkürzung